Šalamoun může znamenat:

 Šalomoun (Šlomo, † asi 933 př. n. l.), izraelský král
 Šalamoun I. Uherský (1052–1087) – uherský král z dynastie Arpádovců

příjmení
 Jiří Šalamoun (1935–2022) – český výtvarník, ilustrátor, autor kreslených filmů
 Ladislav Šalamoun – český sochař
 Eva Natus-Šalamounová (* 1934, Halle) – česká výtvarnice

jiný význam
 Operace Šalamoun – tajná izraelská operace, přesídlení Židů z Habeše 1991
 Šalomounovy ostrovy (též označovány jako Šalamounovy ostrovy) – souostroví v Tichém oceánu
 Spolek Šalamoun – spolek na podporu nezávislé justice v Česku

podobná příjmení
 Jozef Šalamon (* 1933) – slovenský fotbalista

Související články 
 Šalomoun (rozcestník)

Podobná jména 
 Salomon, Solomon, Salamun, Šalomoun

 řada českých názvů živočišných druhů jako přídavné jméno

Externí odkazy